Соревнования по одиночному фигурному катанию среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 8 и 10 февраля. Местом проведения соревнований стал Столичный дворец спорта, расположенный в Пекине. В турнире приняли участие 30 спортсменов представляющие 20 НОК, которые завоевали олимпийские лицензии по результатам чемпионата мира 2021 года и турнира Nebelhorn Trophy. По итогам короткой программы в финал прошли 24 сильнейших фигуриста.

Чемпионом Олимпийских игр 2014 и 2018 годов являлся японский фигурист Юдзуру Ханю, который на Играх 2022 года показал 4-ый результат.

Медалисты

Рекорды 
До начала зимних Олимпийских игр 2022 года мировые рекорды в мужском одиночном катании были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Ссылки 
 Фигурное катание на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU)

Фигурное катание в сезоне 2021/2022